A-League 2007/2008 – trzecia edycja piłkarskiej ligi A-League. W rywalizacji brało udział 8 zespołów, jako beniaminek zadebiutowała drużyna Wellington Phoenix FC.

Start sezonu został poprzedzony rozgrywkami Pre-Season Challenge Cup. W trakcie sezonu zasadniczego drużyny rozegrały 21 kolejek ligowych, w okresie od 24 sierpnia 2007 do 20 stycznia 2008. Seria finałowa rozgrywek rozpoczęła się 25 stycznia, a zakończyła 24 lutego 2008. Mistrzostwo kraju zdobyła drużyna Newcastle United Jets FC pokonując w finale drużynę Central Coast Mariners FC.

Sponsorem tytularnym rozgrywek był koncern samochodowy Hyundai Motor Company Australia, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Hyundai A-League.

Uczestnicy sezonu 2007/2008 

 Adelaide United FC
 Central Coast Mariners FC
 Melbourne Victory FC
 Newcastle United Jets FC
 Perth Glory FC
 Queensland Roar FC
 Sydney FC
 Wellington Phoenix FC

Pre-Season Challenge Cup 2007 

Trzecia edycja rozgrywek Pre-Season Challenge Cup została rozegrana w okresie od 14 lipca do 12 sierpnia 2007 roku. Rozgrywki podzielone były na dwa etapy: fazę grupową i rundę play-off. Triumfatorem rozgrywek została drużyna Adelaide United FC, która w finale pokonała zespół Perth Glory FC. W fazie grupowej przyznawano bonusowe punkty za strzelenie 2 goli w meczu 1 punkt, 3 goli w meczu 2 punkty i powyżej 4 goli w meczu 3 punkty.

W celu spopularyzowania piłki nożnej w Australii jak i w Nowej Zelandii część spotkań rozgrywana była w następujących australijskich miastach i regionach: Canberra, Darwin, Geelong, Launceston, Orange, Port Macquarie, Sunshine Coast oraz w nowozelandzki mieście Christchurch.

Finał

Rozgrywki

Tabela 

a) Oznaczenia: M – mistrz kraju z sezonu 2006/2007, Z – zwycięzca sezonu zasadniczego 2006/2007, B – beniaminek.
b) Cztery najlepszy drużnym awansowały do serii finałowej rozgrywek.
c) Awans do Azjatyckiej Ligi Mistrzów 2009 (ACL): uzyskał mistrz kraju sezonu 2007/2008 i zwycięzca sezonu zasadniczego 2007/2008.

Miejsca po danych kolejkach

Seria finałowa

Ćwierćfinał

Ćwierćfinał (rewanże)

Półfinał

Grand Final 

MISTRZ AUSTRALII 2008

Newcastle United Jets FC PIERWSZY TYTUŁ

Statystyki meczu 
 Strzały: 13-6
 Strzały celne: 1-3
 Posiadanie piłki: 42%-58%
 Rzuty rożne: 1-6
 Faule: 18-15
 Spalone: 1-4
 Żółte kartki: 3-2
 Czerwone kartki: 1-0

Statystyki

Strzelcy 

Źródłó: http://www.ultimatealeague.com

Frekwencja 
W sezonie zasadniczym 2007/2008 łącznie mecze A-League obejrzało 1 227 244 kibiców, średnia na mecz wyniosła 14 610 widzów.

Źródło: http://www.ultimatealeague.com/

W trakcie serii finałowej sezonu 2007/2008 na stadionach zasiadło 154 118 widzów, średnia na mecz wyniosła 25 686 widzów. Mecz Grand Final o mistrzostwo kraju zgromadził największą publiczność, na stadionie Aussie Stadium w Sydney zasiadło 36 354 widzów.

Przypisy 

sezon
2007 w piłce nożnej
2008 w piłce nożnej
2007 w Australii
2007 w Nowej Zelandii
2008 w Australii
2008 w Nowej Zelandii